La First Division 1899-1900 è stata la 12ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 2 settembre 1899 e il 30 aprile 1900 e concluso con la vittoria dell', al suo quinto titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Billy Garraty (Aston Villa) con 27 reti.

Stagione

Aggiornamenti
All'inizio della stagione il Glossop North End decide di togliere il North End dalla propria denominazione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

2 settembre 1899

 

4 settembre 1899

9 settembre 1899

16 settembre 1899

18 settembre 1899

23 settembre 1899

30 settembre 1899

2 ottobre 1899

5 ottobre 1899

7 ottobre 1899

14 ottobre 1899

21 ottobre 1899

28 ottobre 1899

4 novembre 1899

6 novembre 1899

11 novembre 1899

13 novembre 1899

18 novembre 1899

25 novembre 1899

2 dicembre 1899

9 dicembre 1899

16 dicembre 1899

23 dicembre 1899

25 dicembre 1899

26 dicembre 1899

27 dicembre 1899

30 dicembre 1899

1º gennaio 1900

6 gennaio 1900

13 gennaio 1900

20 gennaio 1900

3 febbraio 1900

17 febbraio 1900

24 febbraio 1900

27 febbraio 1900

3 marzo 1900

5 marzo 1900

10 marzo 1900

14 marzo 1900

17 marzo 1900

19 marzo 1900
 

21 marzo 1900

24 marzo 1900

26 marzo 1900

31 marzo 1900

2 aprile 1900

4 aprile 1900

7 aprile 1900

9 aprile 1900

13 aprile 1900

14 aprile 1900

16 aprile 1900

17 aprile 1900

21 aprile 1900

23 aprile 1900

24 aprile 1900

25 aprile 1900

28 aprile 1900

30 aprile 1900

Statistiche

Squadra

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie:  Aston Villa (22)
 Minor numero di sconfitte:  Sheffield Utd (4)
 Migliore attacco:  Aston Villa (77 reti segnate)
 Miglior difesa:  Aston Villa e Sunderland (35 reti subite)
 Maggior numero di pareggi:  Sheffield Utd (12)
 Minor numero di pareggi:  Sunderland (3)
 Maggior numero di sconfitte:  Bolton e  Sheffield Utd (18)
 Minor numero di vittorie:  Glossop (4)
 Peggior attacco:  Glossop (31 reti segnate)
 Peggior difesa:  Glossop (74 reti subite)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Second Division 1899-1900
 FA Cup 1899-1900

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1899
Calcio nel 1900
1900